Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Thomas Johansson che hanno battuto in finale Christopher Kas e Oliver Marach 6-3, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Thomas Johansson (campioni)

 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Michael Kohlmann /  Alexander Waske (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2006